Vårberg – quartiere di Stoccolma nel Söderort
 Vårberg – stazione della metropolitana di Stoccolma